Thory (Somme)
 Thory (Yonne)